The Spirit steht für:

 The Spirit, Comicserie
 The Spirit (1987),  US-amerikanischer Fernsehfilm von Michael Schultz
 The Spirit (2008), US-amerikanischer Film von Frank Miller
 The Spirit (Band), saarländische Metal-Band

Siehe auch:

 Spirit